

Musica 
 Within – demo dei Wuthering Heights del 1997
 Within – album dei Wuthering Heights del 1999
 Within – album degli Embraced del 2000
 Within – brano dei Daft Punk tratto dall'album Random Access Memories del 2013

Televisione 
 Arrivare (Within) – episodio della ottava stagione di X-Files